La felicità (Le Bonheur) – racconto di Guy de Maupassant del 1884
 Il più bel sogno (Le Bonheur) – film del 1934 diretto da Marcel L'Herbier
 Il verde prato dell'amore (Le Bonheur) – film del 1965 diretto da Agnès Varda 
 Happiness (Le Bonheur) – film del 2013 diretto da Fabrice Grange